Phaeosporobolus är ett släkte av lavar. Phaeosporobolus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeosporobolus